Slovo štítek může znamenat:

 běžná samolepková popiska, jmenovka, visačka či etiketa
 výrobní štítek – pro klíčové údaje o stroji či technickém zařízení, zejména o jeho výrobci a jmenovitých hodnotách
 energetický štítek – pro označení elektrických spotřebičů a nově také budov; udává energetickou náročnost
 děrný štítek – médium pro záznam dat, typicky pro 80 znaků (ve sloupcích) kódovaných na 8 bitech
 děrný štítek 90sloupcový – varianta děrného štítku se stejnými rozměry jako 80sloupcový, ale jeho členění bylo jiné
 srdeční štítek – heraldický prvek, erb v erbu
 tuhá šupina vystupující na povrch šišky, kryjící semena